Branchville puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:

Branchville (Alabama)
Branchville (Carolina del Sur)
 Branchville (Connecticut)
 Branchville (Georgia)
 Branchville (Indiana)
 Branchville (Maryland)
Branchville (Nueva Jersey)
Branchville (Virginia)